|-
|11251 Icarion||1973 SN1|| align=right|11,9|| align=right|5,151|| align=right|0,003|| align=right|4,21|| align=right|11,69||JUT||20. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11252 Laërtes||1973 SA2|| align=right|10,7|| align=right|5,166|| align=right|0,031|| align=right|5,86|| align=right|11,75||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11253 Mesyats||1976 UP2|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,203|| align=right|5,04|| align=right|3,325||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|11254 Konkohekisui||1977 DL2|| align=right|14,5|| align=right|2,457|| align=right|0,184|| align=right|5,60|| align=right|3,851||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|11255 Fujiiekio||1977 DC4|| align=right|13,5|| align=right|3,104|| align=right|0,147|| align=right|2,56|| align=right|5,469||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(11256)||1978 RO8|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,179|| align=right|1,23|| align=right|3,713||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11257 Rodionta||1978 TP2|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,154|| align=right|4,31|| align=right|3,519||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11258 Aoyama||1978 VP1|| align=right|13,2|| align=right|3,111|| align=right|0,137|| align=right|5,64|| align=right|5,486||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(11259)||1978 VD3|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,012|| align=right|1,39|| align=right|4,207||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11260)||1978 VD9|| align=right|14,5|| align=right|2,341|| align=right|0,081|| align=right|1,29|| align=right|3,582||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11261)||1978 XK|| align=right|13,3|| align=right|2,863|| align=right|0,116|| align=right|2,49|| align=right|4,842||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(11262)||1979 MP3|| align=right|15,1|| align=right|2,278|| align=right|0,149|| align=right|2,97|| align=right|3,437||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11263)||1979 OA|| align=right|13,3|| align=right|2,901|| align=right|0,380|| align=right|25,20|| align=right|4,941||MBA||23. julij 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|11264 Claudiomaccone||1979 UC4|| align=right|13,9|| align=right|2,581|| align=right|0,232|| align=right|3,54|| align=right|4,147||MBA||16. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(11265)||1981 EU34|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,130|| align=right|1,29|| align=right|3,641||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11266)||1981 ES41|| align=right|13,7|| align=right|3,240|| align=right|0,242|| align=right|1,87|| align=right|5,832||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11267)||1981 UE28|| align=right|13,7|| align=right|2,783|| align=right|0,080|| align=right|3,93|| align=right|4,642||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|11268 Spassky||1985 UF5|| align=right|14,1|| align=right|2,419|| align=right|0,199|| align=right|4,12|| align=right|3,761||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|11269 Knyr||1987 QG10|| align=right|14,2|| align=right|2,190|| align=right|0,190|| align=right|4,32|| align=right|3,239||MBA||26. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(11270)||1988 EA2|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,063|| align=right|3,70|| align=right|3,394||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(11271)||1988 KB|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,238|| align=right|25,62|| align=right|3,625||MBA||19. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11272)||1988 RK|| align=right|14,1|| align=right|2,429|| align=right|0,186|| align=right|12,67|| align=right|3,784||MBA||8. september 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11273)||1988 RN11|| align=right|11,6|| align=right|5,247|| align=right|0,097|| align=right|1,42|| align=right|12,02||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11274)||1988 SX2|| align=right|13,8|| align=right|4,006|| align=right|0,197|| align=right|2,31|| align=right|8,017||HLD||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11275)||1988 SL3|| align=right|10,9|| align=right|5,191|| align=right|0,090|| align=right|25,17|| align=right|11,83||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11276)||1988 TM1|| align=right|14,3|| align=right|2,422|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,768||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11277 Ballard||1988 TW2|| align=right|12,9|| align=right|2,404|| align=right|0,239|| align=right|22,77|| align=right|3,727||MBA||8. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|11278 Telesio||1989 SD3|| align=right|14,7|| align=right|2,253|| align=right|0,157|| align=right|4,96|| align=right|3,382||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11279)||1989 TC|| align=right|14,3|| align=right|1,883|| align=right|0,046|| align=right|23,86|| align=right|2,584||MBA||1. oktober 1989||Observatorij Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|11280 Sakurai||1989 TY10|| align=right|14,7|| align=right|2,272|| align=right|0,223|| align=right|4,93|| align=right|3,424||MBA||9. oktober 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(11281)||1989 UM1|| align=right|14,6|| align=right|2,265|| align=right|0,194|| align=right|3,07|| align=right|3,409||MBA||28. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|11282 Hanakusa||1989 UY2|| align=right|13,7|| align=right|2,416|| align=right|0,215|| align=right|3,58|| align=right|3,754||MBA||30. oktober 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11283)||1989 UX4|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,187|| align=right|3,27|| align=right|3,445||MBA||25. oktober 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|11284 Belenus||1990 BA|| align=right|17,8|| align=right|1,741|| align=right|0,338|| align=right|2,00|| align=right|2,297||AMR||21. januar 1990||Caussols||A. Maury
|-
|(11285)||1990 QU3|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,124|| align=right|2,24|| align=right|3,444||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11286)||1990 RO8|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,135|| align=right|3,20|| align=right|3,663||MBA||15. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11287)||1990 SX|| align=right|12,5|| align=right|3,136|| align=right|0,177|| align=right|11,18|| align=right|5,554||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11288)||1990 XU|| align=right|12,9|| align=right|2,995|| align=right|0,119|| align=right|10,78|| align=right|5,182||MBA||10. december 1990||Geisei||T. Seki
|-
|11289 Frescobaldi||1991 PA2|| align=right|13,6|| align=right|3,108|| align=right|0,147|| align=right|2,84|| align=right|5,479||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11290)||1991 RA1|| align=right|13,9|| align=right|2,551|| align=right|0,205|| align=right|11,81|| align=right|4,074||MBA||10. september 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(11291)||1991 RZ10|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,255|| align=right|2,49|| align=right|5,679||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11292 Bunjisuzuki||1991 RC28|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,085|| align=right|12,79|| align=right|5,171||MBA||8. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11293)||1991 XL|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,139|| align=right|5,15|| align=right|3,522||MBA||4. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11294)||1992 CK|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,152|| align=right|6,32|| align=right|3,476||MBA||4. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(11295)||1992 EU28|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,180|| align=right|1,69|| align=right|5,751||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11296)||1992 KA|| align=right|13,9|| align=right|2,488|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|3,924||MBA||24. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(11297)||1992 PP6|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,066|| align=right|8,99|| align=right|3,548||MBA||5. avgust 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|11298 Gide||1992 RE6|| align=right|14,1|| align=right|2,888|| align=right|0,048|| align=right|3,23|| align=right|4,907||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|11299 Annafreud||1992 SA22|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,046|| align=right|4,42|| align=right|4,527||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11300)||1992 WG2|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,153|| align=right|1,05|| align=right|3,860||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11301)||1992 XM|| align=right|12,8|| align=right|3,002|| align=right|0,112|| align=right|9,02|| align=right|5,199||MBA||14. december 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11302 Rubicon||1993 BM5|| align=right|13,5|| align=right|2,802|| align=right|0,065|| align=right|1,84|| align=right|4,690||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11303)||1993 CA1|| align=right|13,2|| align=right|2,649|| align=right|0,106|| align=right|13,69|| align=right|4,310||MBA||14. februar 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(11304)||1993 DJ|| align=right|14,1|| align=right|1,930|| align=right|0,047|| align=right|23,57|| align=right|2,680||MBA||19. februar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(11305)||1993 FS6|| align=right|14,0|| align=right|2,315|| align=right|0,087|| align=right|3,37|| align=right|3,523||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11306)||1993 FF18|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,135|| align=right|5,85|| align=right|5,385||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11307)||1993 FA40|| align=right|13,2|| align=right|2,462|| align=right|0,105|| align=right|4,70|| align=right|3,863||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11308)||1993 FF76|| align=right|14,5|| align=right|2,850|| align=right|0,010|| align=right|1,21|| align=right|4,810||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|11309 Malus||1993 PC7|| align=right|13,4|| align=right|2,961|| align=right|0,111|| align=right|6,98|| align=right|5,094||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11310)||1993 SB15|| align=right|12,8|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|13,37|| align=right|4,398||MBA||19. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11311 Peleus||1993 XN2|| align=right|16,5|| align=right|2,118|| align=right|0,536|| align=right|25,44|| align=right|3,081||APL||10. december 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(11312)||1994 AR2|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,176|| align=right|00,95|| align=right|3,642||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11313 Kügelgen||1994 GE10|| align=right|14,1|| align=right|2,426|| align=right|0,042|| align=right|1,16|| align=right|3,777||MBA||3. april 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|11314 Charcot||1994 NR1|| align=right|12,3|| align=right|2,994|| align=right|0,191|| align=right|11,46|| align=right|5,180||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|11315 Salpêtrière||1994 NS1|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,099|| align=right|1,65|| align=right|3,616||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|11316 Fuchitatsuo||1994 TR3|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,228|| align=right|3,23|| align=right|3,688||MBA||5. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11317 Hitoshi||1994 TX12|| align=right|13,6|| align=right|3,168|| align=right|0,179|| align=right|00,80|| align=right|5,639||MBA||10. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11318)||1994 XZ4|| align=right|16,8|| align=right|2,602|| align=right|0,428|| align=right|9,83|| align=right|4,197||MBA||4. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11319)||1995 AZ|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,122|| align=right|00,72|| align=right|3,813||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11320)||1995 BY|| align=right|13,4|| align=right|2,931|| align=right|0,080|| align=right|2,61|| align=right|5,017||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11321 Tosimatumoto||1995 DE1|| align=right|12,5|| align=right|3,019|| align=right|0,090|| align=right|9,55|| align=right|5,246||MBA||21. februar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|11322 Aquamarine||1995 QT|| align=right|14,2|| align=right|2,723|| align=right|0,190|| align=right|10,04|| align=right|4,493||MBA||23. avgust 1995||Yatsuka||H. Abe
|-
|11323 Nasu||1995 QC2|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,174|| align=right|15,63|| align=right|4,179||MBA||21. avgust 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11324 Hayamizu||1995 QQ3|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,152|| align=right|5,65|| align=right|4,086||MBA||30. avgust 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11325 Slavický||1995 SG|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,135|| align=right|1,35|| align=right|4,057||MBA||17. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|11326 Ladislavschmied||1995 SL|| align=right|14,4|| align=right|2,455|| align=right|0,127|| align=right|5,72|| align=right|3,847||MBA||17. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(11327)||1995 SL2|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,182|| align=right|13,24|| align=right|4,302||MBA||17. september 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11328)||1995 UL|| align=right|13,3|| align=right|2,754|| align=right|0,073|| align=right|4,65|| align=right|4,569||MBA||19. oktober 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(11329)||1995 WJ2|| align=right|13,8|| align=right|2,843|| align=right|0,198|| align=right|3,47|| align=right|4,792||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11330)||1995 WZ6|| align=right|13,1|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|11,16|| align=right|5,201||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11331)||1996 FO2|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,111|| align=right|1,55|| align=right|3,703||MBA||17. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|11332 Jameswatt||1996 GO20|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,120|| align=right|2,87|| align=right|4,248||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|11333 Forman||1996 HU|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,204|| align=right|4,98|| align=right|3,790||MBA||20. april 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|11334 Rio de Janeiro||1996 HM18|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,161|| align=right|15,56|| align=right|4,145||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|11335 Santiago||1996 HW23|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,159|| align=right|6,32|| align=right|3,636||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11336)||1996 NS3|| align=right|14,7|| align=right|2,539|| align=right|0,091|| align=right|2,55|| align=right|4,044||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|11337 Sandro||1996 PG1|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,152|| align=right|3,36|| align=right|3,453||MBA||10. avgust 1996||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|11338 Schiele||1996 TL9|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|4,88|| align=right|3,518||MBA||13. oktober 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|11339 Orlík||1996 VM5|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,070|| align=right|5,05|| align=right|3,822||MBA||13. november 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(11340)||1996 VN5|| align=right|12,9|| align=right|3,220|| align=right|0,179|| align=right|3,23|| align=right|5,776||MBA||14. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|11341 Babbage||1996 XE2|| align=right|13,7|| align=right|2,382|| align=right|0,059|| align=right|7,36|| align=right|3,676||MBA||3. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(11342)||1996 XJ19|| align=right|13,6|| align=right|2,706|| align=right|0,039|| align=right|2,98|| align=right|4,451||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11343)||1996 XP19|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|3,681||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11344)||1996 XH31|| align=right|14,6|| align=right|2,402|| align=right|0,182|| align=right|1,62|| align=right|3,723||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11345)||1996 YM|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,209|| align=right|3,54|| align=right|3,745||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11346)||1997 AP14|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,164|| align=right|00,99|| align=right|4,397||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11347)||1997 AG21|| align=right|13,7|| align=right|2,486|| align=right|0,156|| align=right|1,13|| align=right|3,920||MBA||9. januar 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11348 Allegra||1997 BG9|| align=right|13,6|| align=right|2,858|| align=right|0,061|| align=right|1,05|| align=right|4,830||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|11349 Witten||1997 JH16|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|5,46|| align=right|3,677||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|11350 Teresa||1997 QN4|| align=right|13,2|| align=right|2,933|| align=right|0,103|| align=right|2,49|| align=right|5,022||MBA||29. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(11351)||1997 TS25|| align=right|10,5|| align=right|5,248|| align=right|0,064|| align=right|11,58|| align=right|12,03||JUT||12. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11352 Koldewey||1997 WP22|| align=right|13,1|| align=right|3,176|| align=right|0,167|| align=right|2,34|| align=right|5,659||MBA||28. november 1997||Caussols||ODAS
|-
|11353 Guillaume||1997 XX5|| align=right|13,4|| align=right|2,945|| align=right|0,101|| align=right|1,09|| align=right|5,053||MBA||5. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(11354)||1997 XY9|| align=right|13,7|| align=right|2,404|| align=right|0,203|| align=right|1,61|| align=right|3,727||MBA||5. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11355)||1997 XL11|| align=right|13,4|| align=right|2,779|| align=right|0,056|| align=right|7,19|| align=right|4,631||MBA||15. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11356 Chuckjones||1997 YA|| align=right|13,2|| align=right|3,038|| align=right|0,110|| align=right|12,39|| align=right|5,294||MBA||18. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(11357)||1997 YX2|| align=right|14,4|| align=right|2,973|| align=right|0,064|| align=right|1,23|| align=right|5,125||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11358)||1997 YY5|| align=right|11,7|| align=right|3,011|| align=right|0,080|| align=right|9,36|| align=right|5,224||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11359 Piteglio||1998 BP24|| align=right|14,2|| align=right|2,531|| align=right|0,198|| align=right|12,26|| align=right|4,026||MBA||27. januar 1998||San Marcello||L. Tesi; V. Cecchini
|-
|11360 Formigine||1998 DL14|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|2,84|| align=right|3,737||MBA||24. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(11361)||1998 DD36|| align=right|14,0|| align=right|2,445|| align=right|0,188|| align=right|6,11|| align=right|3,822||MBA||28. februar 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(11362)||1998 EN9|| align=right|13,7|| align=right|2,629|| align=right|0,071|| align=right|2,78|| align=right|4,262||MBA||6. marec 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|11363 Vives||1998 EB12|| align=right|14,2|| align=right|2,165|| align=right|0,156|| align=right|5,32|| align=right|3,185||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|11364 Karlštejn||1998 FB3|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,154|| align=right|4,11|| align=right|4,193||MBA||23. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|11365 NASA||1998 FK126|| align=right|14,4|| align=right|2,184|| align=right|0,143|| align=right|2,86|| align=right|3,227||MBA||23. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(11366)||1998 GL9|| align=right|13,2|| align=right|2,743|| align=right|0,137|| align=right|16,78|| align=right|4,542||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11367)||1998 HJ115|| align=right|13,6|| align=right|2,593|| align=right|0,119|| align=right|14,52|| align=right|4,176||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11368)||1998 HN115|| align=right|13,2|| align=right|2,791|| align=right|0,132|| align=right|10,16|| align=right|4,661||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11369 Brazelton||1998 QE33|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,115|| align=right|3,40|| align=right|3,530||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11370 Nabrown||1998 QD35|| align=right|15,2|| align=right|2,635|| align=right|0,104|| align=right|00,45|| align=right|4,276||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11371 Camley||1998 QO38|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,123|| align=right|2,07|| align=right|3,434||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11372)||1998 QP41|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,075|| align=right|1,97|| align=right|4,794||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11373 Carbonaro||1998 QG49|| align=right|15,4|| align=right|2,203|| align=right|0,129|| align=right|2,06|| align=right|3,268||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11374 Briantaylor||1998 QU60|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,138|| align=right|6,89|| align=right|3,583||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(11375)||1998 QB74|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,110|| align=right|9,71|| align=right|5,183||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11376 Taizomuta||1998 SY5|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|1,08|| align=right|3,789||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11377 Nye||1998 SH59|| align=right|12,9|| align=right|3,232|| align=right|0,126|| align=right|2,57|| align=right|5,809||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11378 Dauria||1998 SV60|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,134|| align=right|3,44|| align=right|3,706||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11379 Flaubert||1998 SY74|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,218|| align=right|4,28|| align=right|4,300||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11380)||1998 SK100|| align=right|13,7|| align=right|2,409|| align=right|0,058|| align=right|4,38|| align=right|3,737||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11381)||1998 SZ115|| align=right|13,0|| align=right|3,205|| align=right|0,104|| align=right|4,67|| align=right|5,737||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11382)||1998 SW127|| align=right|15,2|| align=right|2,191|| align=right|0,157|| align=right|3,79|| align=right|3,242||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11383)||1998 SD128|| align=right|13,3|| align=right|2,764|| align=right|0,111|| align=right|3,02|| align=right|4,594||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11384 Sartre||1998 SW143|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,185|| align=right|2,68|| align=right|3,720||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|11385 Beauvoir||1998 SP147|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|5,266||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11386)||1998 TA18|| align=right|13,6|| align=right|2,351|| align=right|0,277|| align=right|6,87|| align=right|3,604||MBA||12. oktober 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11387)||1998 UA37|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,227|| align=right|2,22|| align=right|4,318||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11388)||1998 VU4|| align=right|11,3|| align=right|3,960|| align=right|0,111|| align=right|8,16|| align=right|7,879||HLD||11. november 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(11389)||1998 VV5|| align=right|13,0|| align=right|3,163|| align=right|0,110|| align=right|6,61|| align=right|5,626||MBA||11. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11390)||1998 VG15|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,172|| align=right|00,48|| align=right|5,423||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11391)||1998 VA35|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,159|| align=right|2,52|| align=right|3,584||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11392)||1998 WC3|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,022|| align=right|6,26|| align=right|4,493||MBA||19. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(11393)||1998 XJ53|| align=right|13,0|| align=right|3,076|| align=right|0,099|| align=right|2,80|| align=right|5,393||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11394)||1998 XL77|| align=right|12,5|| align=right|3,131|| align=right|0,154|| align=right|12,25|| align=right|5,540||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11395)||1998 XN77|| align=right|9,5|| align=right|5,208|| align=right|0,068|| align=right|24,15|| align=right|11,89||JUT||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11396)||1998 XZ77|| align=right|10,5|| align=right|5,206|| align=right|0,064|| align=right|12,59|| align=right|11,88||JUT||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11397)||1998 XX93|| align=right|10,0|| align=right|5,206|| align=right|0,062|| align=right|21,04|| align=right|11,88||JUT||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11398)||1998 YP11|| align=right|16,3|| align=right|1,721|| align=right|0,389|| align=right|15,04|| align=right|2,257||AMR||23. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11399)||1999 AR3|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,155|| align=right|4,08|| align=right|3,398||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11400 Raša||1999 AT21|| align=right|14,9|| align=right|2,158|| align=right|0,083|| align=right|00,24|| align=right|3,169||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|11401 Pierralba||1999 AF25|| align=right|14,2|| align=right|2,252|| align=right|0,200|| align=right|4,98|| align=right|3,380||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(11402)||1999 BD|| align=right|14,9|| align=right|2,217|| align=right|0,160|| align=right|3,34|| align=right|3,299||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11403)||1999 BW|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,119|| align=right|2,07|| align=right|4,222||MBA||16. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(11404)||1999 BX4|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,133|| align=right|1,47|| align=right|5,655||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(11405)||1999 CV3|| align=right|15,0|| align=right|1,460|| align=right|0,394|| align=right|22,86|| align=right|1,764||APL||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11406 Ucciocontin||1999 CY14|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,062|| align=right|3,77|| align=right|4,616||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(11407)||1999 CV50|| align=right|14,4|| align=right|2,165|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|3,186||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11408)||1999 EG3|| align=right|13,4|| align=right|3,166|| align=right|0,142|| align=right|00,79|| align=right|5,633||MBA||13. marec 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|11409 Horkheimer||1999 FD9|| align=right|12,9|| align=right|3,188|| align=right|0,119|| align=right|2,30|| align=right|5,691||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(11410)||1999 FU34|| align=right|11,6|| align=right|3,949|| align=right|0,164|| align=right|5,78|| align=right|7,846||HLD||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11411)||1999 HK1|| align=right|15,3|| align=right|1,843|| align=right|0,070|| align=right|20,72|| align=right|2,501||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11412)||1999 JE19|| align=right|12,5|| align=right|3,059|| align=right|0,096|| align=right|10,21|| align=right|5,350||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11413 Catanach||1999 JG21|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,146|| align=right|3,75|| align=right|3,525||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11414 Allanchu||1999 JU26|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|00,92|| align=right|3,610||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11415)||1999 JG81|| align=right|14,6|| align=right|2,259|| align=right|0,201|| align=right|6,50|| align=right|3,394||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11416)||1999 JK96|| align=right|13,2|| align=right|3,139|| align=right|0,047|| align=right|12,72|| align=right|5,560||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11417 Chughtai||1999 JW117|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,104|| align=right|5,07|| align=right|4,583||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11418)||1999 JN118|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,045|| align=right|5,04|| align=right|4,450||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11419 Donjohnson||1999 KS2|| align=right|13,0|| align=right|3,020|| align=right|0,085|| align=right|11,33|| align=right|5,248||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11420)||1999 KR14|| align=right|14,3|| align=right|2,180|| align=right|0,158|| align=right|5,90|| align=right|3,217||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11421 Cardano||1999 LW2|| align=right|12,8|| align=right|3,164|| align=right|0,160|| align=right|3,19|| align=right|5,627||MBA||10. junij 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|11422 Alilienthal||1999 LD7|| align=right|14,4|| align=right|2,548|| align=right|0,122|| align=right|3,19|| align=right|4,066||MBA||10. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11423 Cronin||1999 LT24|| align=right|14,2|| align=right|2,520|| align=right|0,120|| align=right|4,59|| align=right|4,001||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11424)||1999 LZ24|| align=right|12,1|| align=right|2,416|| align=right|0,161|| align=right|12,92|| align=right|3,754||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11425 Wearydunlop||1999 MF|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,227|| align=right|3,25|| align=right|3,652||MBA||18. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(11426)||2527 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,153|| align=right|0,284|| align=right|15,15|| align=right|5,598||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11427)||2611 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,086|| align=right|5,48|| align=right|5,641||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11428 Alcinoös||4139 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,303|| align=right|0,013|| align=right|17,33|| align=right|12,22||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11429 Demodokus||4655 P-L|| align=right|10,1|| align=right|5,303|| align=right|0,030|| align=right|17,05|| align=right|12,22||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11430)||9560 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,116|| align=right|3,95|| align=right|3,273||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11431)||4843 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,128|| align=right|5,88|| align=right|5,577||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11432)||1052 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,144|| align=right|00,72|| align=right|5,537||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11433)||3474 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,161|| align=right|3,22|| align=right|3,766||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11434)||1931 TC2|| align=right|13,3|| align=right|2,739|| align=right|0,283|| align=right|8,71|| align=right|4,533||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(11435)||1931 UB|| align=right|14,1|| align=right|2,428|| align=right|0,217|| align=right|1,37|| align=right|3,782||MBA||17. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(11436)||1969 QR|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,142|| align=right|7,36|| align=right|3,319||MBA||22. avgust 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(11437)||1971 SB|| align=right|14,6|| align=right|1,863|| align=right|0,099|| align=right|22,90|| align=right|2,543||MBA||16. september 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|11438 Zeldovich||1973 QR1|| align=right|13,8|| align=right|2,193|| align=right|0,193|| align=right|2,84|| align=right|3,247||MBA||29. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(11439)||1974 XW|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,183|| align=right|4,81|| align=right|4,309||MBA||14. december 1974||Nanking||Purple Mountain
|-
|(11440)||1975 SC2|| align=right|12,3|| align=right|3,409|| align=right|0,067|| align=right|9,53|| align=right|6,294||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(11441)||1975 YD|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,256|| align=right|12,29|| align=right|4,107||MBA||31. december 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|11442 Seijin-Sanso||1976 UN14|| align=right|14,4|| align=right|2,220|| align=right|0,037|| align=right|5,38|| align=right|3,306||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(11443)||1977 CP|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,148|| align=right|1,08|| align=right|3,510||MBA||11. februar 1977||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|11444 Peshekhonov||1978 QA2|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,221|| align=right|3,68|| align=right|3,488||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11445 Fedotov||1978 SC7|| align=right|13,6|| align=right|2,641|| align=right|0,174|| align=right|12,90|| align=right|4,292||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|11446 Betankur||1978 TO8|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,200|| align=right|00,88|| align=right|5,352||MBA||9. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(11447)||1978 UL4|| align=right|13,6|| align=right|2,629|| align=right|0,198|| align=right|12,90|| align=right|4,261||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(11448)||1979 MB6|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,195|| align=right|3,52|| align=right|3,333||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(11449)||1979 QP|| align=right|13,2|| align=right|2,911|| align=right|0,032|| align=right|1,13|| align=right|4,965||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11450 Shearer||1979 QJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,103|| align=right|7,72|| align=right|3,355||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11451 Aarongolden||1979 QR1|| align=right|13,9|| align=right|2,896|| align=right|0,070|| align=right|1,56|| align=right|4,928||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(11452)||1980 KE|| align=right|14,0|| align=right|2,388|| align=right|0,219|| align=right|8,04|| align=right|3,689||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11453)||1981 DS1|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,110|| align=right|8,62|| align=right|4,111||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11454)||1981 DT2|| align=right|13,2|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|14,57|| align=right|4,189||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11455)||1981 EN4|| align=right|12,7|| align=right|3,062|| align=right|0,051|| align=right|9,90|| align=right|5,357||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11456)||1981 EK9|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,080|| align=right|2,90|| align=right|5,377||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11457)||1981 EF12|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|3,459||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11458)||1981 EV12|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,131|| align=right|8,93|| align=right|5,254||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11459)||1981 ET13|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,218|| align=right|4,20|| align=right|3,450||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11460)||1981 EZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,114|| align=right|5,10|| align=right|3,360||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11461)||1981 EM18|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,100|| align=right|5,87|| align=right|3,445||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11462)||1981 ES23|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,100|| align=right|1,50|| align=right|4,122||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11463)||1981 EN24|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|1,79|| align=right|3,378||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11464)||1981 EL28|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,269|| align=right|1,34|| align=right|5,135||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11465)||1981 EP30|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,027|| align=right|20,58|| align=right|5,464||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11466)||1981 EL33|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,314|| align=right|5,89|| align=right|3,442||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11467)||1981 EA36|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,121|| align=right|3,40|| align=right|4,108||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11468)||1981 EU42|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,167|| align=right|00,79|| align=right|5,402||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11469)||1981 EZ42|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,233|| align=right|00,96|| align=right|3,479||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11470)||1981 EE47|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,210|| align=right|6,02|| align=right|4,094||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11471)||1981 EH48|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,139|| align=right|6,29|| align=right|4,135||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11472)||1981 SE9|| align=right|14,6|| align=right|2,359|| align=right|0,242|| align=right|3,27|| align=right|3,622||MBA||24. september 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|11473 Barbaresco||1982 SC|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,244|| align=right|9,89|| align=right|4,266||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(11474)||1982 SM2|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,196|| align=right|5,41|| align=right|3,434||MBA||18. september 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11475)||1982 VL|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,105|| align=right|9,04|| align=right|3,420||MBA||11. november 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(11476)||1984 HH1|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,197|| align=right|2,45|| align=right|3,588||MBA||23. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(11477)||1984 SY1|| align=right|12,2|| align=right|2,990|| align=right|0,097|| align=right|9,27|| align=right|5,168||MBA||29. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(11478)||1985 CD|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,131|| align=right|14,73|| align=right|4,144||MBA||14. februar 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(11479)||1986 EP5|| align=right|12,8|| align=right|3,191|| align=right|0,157|| align=right|2,15|| align=right|5,699||MBA||6. marec 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|11480 Velikij Ustyug||1986 RW5|| align=right|14,3|| align=right|2,210|| align=right|0,172|| align=right|3,52|| align=right|3,285||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|11481 Znannya||1987 WO1|| align=right|13,2|| align=right|2,576|| align=right|0,037|| align=right|6,66|| align=right|4,134||MBA||22. november 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(11482)||1988 BW|| align=right|13,0|| align=right|2,643|| align=right|0,122|| align=right|12,18|| align=right|4,295||MBA||25. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11483)||1988 BC4|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,148|| align=right|2,52|| align=right|4,261||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|11484 Daudet||1988 DF2|| align=right|13,7|| align=right|2,679|| align=right|0,065|| align=right|2,96|| align=right|4,384||MBA||17. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|11485 Zinzendorf||1988 RW3|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,154|| align=right|1,69|| align=right|5,645||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11486)||1988 RE6|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,207|| align=right|1,89|| align=right|3,660||MBA||5. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11487)||1988 RG10|| align=right|11,4|| align=right|5,152|| align=right|0,048|| align=right|3,53|| align=right|11,70||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11488)||1988 RM11|| align=right|11,6|| align=right|5,137|| align=right|0,038|| align=right|3,36|| align=right|11,65||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11489)||1988 SN|| align=right|13,7|| align=right|2,384|| align=right|0,133|| align=right|6,82|| align=right|3,680||MBA||22. september 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11490)||1988 TE|| align=right|14,2|| align=right|2,405|| align=right|0,224|| align=right|1,18|| align=right|3,729||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11491)||1988 VT2|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,170|| align=right|1,64|| align=right|3,730||MBA||8. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11492 Shimose||1988 VR3|| align=right|14,1|| align=right|2,415|| align=right|0,204|| align=right|2,26|| align=right|3,753||MBA||13. november 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11493)||1988 VN5|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,167|| align=right|2,55|| align=right|3,804||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(11494)||1988 VM9|| align=right|14,3|| align=right|2,443|| align=right|0,174|| align=right|7,10|| align=right|3,817||MBA||2. november 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|11495 Fukunaga||1988 XR|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,229|| align=right|1,04|| align=right|3,762||MBA||3. december 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11496 Grass||1989 AG7|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,139|| align=right|12,70|| align=right|4,224||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11497)||1989 CG1|| align=right|12,5|| align=right|2,564|| align=right|0,089|| align=right|14,01|| align=right|4,105||MBA||6. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|11498 Julgeerts||1989 GS4|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,153|| align=right|2,35|| align=right|4,576||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|11499 Duras||1989 RL|| align=right|14,8|| align=right|2,222|| align=right|0,182|| align=right|3,10|| align=right|3,312||MBA||2. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(11500)||1989 UR|| align=right|18,4|| align=right|1,081|| align=right|0,356|| align=right|10,31|| align=right|1,123||APL PHA||28. oktober 1989||Observatorij Palomar||J. Mueller; D. Mendenhall
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov